Il singolare del torneo di tennis Andrezieux Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilles Elseneer che ha battuto in finale Gilles Simon 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Thierry Ascione (secondo turno)
 Lukáš Dlouhý (primo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Raemon Sluiter (semifinali)

 Dick Norman (primo turno)
 Jean-René Lisnard (secondo turno)
 Alexander Waske (quarti di finale)
 Gilles Simon (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andrezieux Challenger 2006